Dennis Taylor (snookerspeler) (1949), Brits snookerspeler
Dennis Taylor (coureur) (1933-1966), Brits autocoureur